And – atol na Pacyfiku, w Sfederowanych Stanach Mikronezji
AND - oznaczenie iloczynu logicznego, zob. koniunkcja (matematyka)
 And – opowiadanie Stanisława Czycza